Alouette (französisch „Lerche“) oder Alouettes steht für: 

 Alouette (Volkslied), ein französischsprachiges Volkslied
 Alouette II, französischer Hubschrauber
 Alouette III, französischer Hubschrauber, siehe Aérospatiale SA-319
 Alouette 1, kanadischer Forschungssatellit
 Alouette 2 (Satellit), kanadischer Forschungssatellit
 Alouette (Expresszug), ein Expresszug Boston–Montreal
 Alouette FM, ein privater französischer Regionalradiosender
 Aluminerie Alouette, eine Aluminiumhütte in Kanada
 Montreal Alouettes, ein Canadian Football-Team
 L′Alouette, ein Theaterstück von Jean Anouilh, siehe Jeanne oder Die Lerche
 (9995) Alouette, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch: